Александровски рејон је један од следећих рејона:

Русија 
 Александровски рејон (Владимирска област)
 Александровски рејон (Оренбуршка област)
 Александровски рејон (Пермска Покрајина)
 Александровски рејон (Ставропољска Покрајина)
 Александровски рејон (Томска област)

Украјина 
 Александровски рејон (Доњецка област)
 Александровски рејон (Кировоградска област)